Fundacja Dzieci Niczyje
 Wybieranie ustalone (ang. Fixed Dialling Number)